Claudine Houbart, architecte belge et historienne de l'art.
 François-Henri Houbart (1952-), organiste, improvisateur et compositeur français.
 Pierre-Joseph Houbart (1827-1907),  ouvrier graveur et militaire belge.